Szydłówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Szydłówek est un village
dans la voïvodie de Mazovie
 Szydłówek est un village, dans le powiat de Szydłowiec
 Szydłówek est un village, dans le powiat de Mława